Jméno a příjmení Michal Šmarda má více nositelů:

 Michal Šmarda (fotbalista) (* 1971) – bývalý český fotbalista, záložník 
 Michal Šmarda (politik) (* 1975) – český politik, předseda ČSSD, starosta Nového Města na Moravě